Charles Seymour kan syfta på bland andra:

* Charles Seymour, 2:e baron Seymour av Trowbridge (1621–1665), engelsk peer
 Charles Seymour, 6:e hertig av Somerset (1662–1748), brittisk peer
 Charles Seymour (1885–1963), amerikansk historiker